Henkys ist der Familienname folgender Personen: 

 Jürgen Henkys (1929–2015), evangelischer Pfarrer und Theologe
 Reinhard Henkys (1928–2005), deutscher evangelischer Publizist und Journalist